Деон Годфри Мейер (; род. , Парл, Капская провинция) — южноафриканский писатель, работающий в детективном жанре. Его книги переведены на более чем 20 языков мира.

Биография 
Деон Мейер родился 4 июля 1958 года в городе Парл в Западно-Капской провинции. Детство будущего детективщика прошло в золотоносном районе ЮАР в городе Клерксдорп. Книги начал писать в возрасте 14 лет. Окончил  (), имеет степень бакалавра по английскому языку и истории. Позже он получил диплом с отличием в . В 1980-е годы работал журналистом, специалистом по связям с общественностью и рекламщиком. В 1991 году он был назначен менеджером внутренних коммуникаций и креативныv директором рекламе отдела в Sanlam Limited. После работы там он начал собственный бизнес, специализирующийся на создании и управлении виртуальных сообществ в интернете. Некоторое время Мейер был менеджером по специальным проектам на заводе по производству мотоциклов BMW. Став профессиональным писателем, Деон полностью посвятил себя творчеству.

В 2012 году было объявлено о подготовке к созданию первой экранизации произведений Деона Мейера («Пик дьявола»). Планируется, что главную роль в данном кинопроекте исполнит популярный голливудский актёр Шон Бин.

Переводы на русский 
По состоянию на 2016 год  на русском издано 7 произведений автора.
 Телохранитель (афр. Onsigbaar)
 Пик дьявола (афр. Infanta)
 Смерть на рассвете (афр. Orion)
 Тринадцать часов (афр. 13 uur)
 Остаться в живых (афр. Proteus)
 Кровавый след (афр. Spoor)
 Смерть раньше смерти (афр. Feniks)

Все переводы выполнены с английского перевода произведений, а не с оригиналов, созданных на африкаанс.

Награды 
 2003: Grand prix de littérature policière («Смерть на рассвете»)
 2004: Prix Mystère de la critique
 2006: Deutscher Krimi Preis — International («Остаться в живых»)
 2009: Deutscher Krimi Preis — International (третье место) («Телохранитель»)
 2010: Swedish Academy of Crime Writers — International («Пик дьявола»)
 2011: Премия Barry  за лучший триллер  («Тринадцать часов»)
 2012:  («Семь  дней»)

Примечания

Ссылки 
 2008 Interview in Shotsmag Ezine
 2012 Interview on Crimezone.nl
 Шон Бин будет жить целых три фильма подряд
 Interview mit Deon Meyer im Guardian, 2. September 2012
 Deon Meyer | Facebook 

Выпускники вузов ЮАР
Авторы детективной прозы